La marine péruvienne a baptisé plusieurs navires de guerre BAPPacocha en l'honneur du combat de Pacocha, qui s’est produit lors de la mutinerie de 1877, au cours de laquelle le monitor Huáscar a tenu tête à deux navires de la Royal Navy. Ce nom a notamment été donné à deux sous-marins :

 Le , un sous-marin de classe R construit aux États-Unis durant l’Entre-deux-guerres, mis en service en 1928 et radié en 1958.
 Le , un sous-marin de classe Balao ex-USS Atule (SS-403), entré en service péruvien en 1974 et radié en 1995.

Notes et références

Notes

Références